SUL steht für:
 snout-urostyle length, die Länge von Froschlurchen, gemessen von der Schnauzenspitze bis zum Ende des Urostyls
 Flughafen Sui (IATA-Code), Pakistan
 Air Sul (ICAO-Code), ehemalige portugiesische Fluggesellschaft
 Bahnhof Ulmen (Eifel) (DS100-Code)
 Single-User-Login – deutsch etwa Einmalanmeldung. Siehe Single Sign-on

SUL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Amberg-Sulzbach

Sul steht für:
 Região Sul, brasilianische Region
 Sul, Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis São Pedro do Sul

Sul steht für:
 Surigaonon (ISO-639-3-Code), eine der Visayassprachen

SUL